Jugoslavija je na Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu 1971 B, ki je potekalo med 5. in 14. marcem 1971 v Švici, z dvema zmagama, remijem in štirimi porazi osvojila peto mesto.

Tekme 

Jugoslavija
1971
1971 v Jugoslaviji